

Competiții

Divizia A
{|border="0" cellpadding="2"
|- valign="top"
|

Cupa României
{|border="0" cellpadding="2"
|- valign="top"
|

Bibliografie
Sezonul 2000-2001 al Diviziei A pe Labtof
Sezonul 2000-2001 al Diviziei A pe RSSSF
Sezonul 2000-2001 din Cupa României pe Romanian Soccer

Sezoanele echipei FC Brașov